CJB ist eine Abkürzung für:
 Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium in Lübeck
 Concert Jazz Band, eine europäische Jazz-Formation
 Conseil du Jura bernois, Schweizer Regionalparlament
 Conservatoire et Jardin botanique de la Ville de Genève; siehe Jardin botanique de Genève, ein botanischer Garten in Genf.

CJB